Kərəmli – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Kərəmli – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian